Ана́ния (,  — «Бог милостив, благодать Божия, кого Бог даровал»; I век) — еврей-христианин из Дамаска, по преданию, признаётся одним из числа семидесяти апостолов, епископ Дамасский, священномученик.

Память совершается:
 в православной церкви:  и  в день Собора Апостолов от семидесяти;
 в католической церкви: 25 января.

Анании Бог в видении открыл свой промысл о Савле, который до этого был жестоким гонителем христиан, а теперь сделавшимся избранным орудием Божьим, и он, посетив Савла в Дамаске, находившегося в слепоте, возложением на него своих рук возвратил ему зрение, крестил и ввёл в общество верующих с именем Павла ().

Анания был впоследствии епископом в Дамаске. Из Дамаска он пошёл в Елевферополь и там, указывая народу путь ко спасению и исцеляя больных, обратил многих к вере во Христа. В Елевферополе правитель Лукиан, поклонявшийся идолам, повелел народу взять Ананию, вывести его из города и побить камнями, отчего он и скончался мученической смертью. В то время случайно проходили там некоторые христиане из Дамаска; они взяли святое тело Апостола Христова, с честью перенесли его в Дамаск и похоронили в отечественном его городе.

Его житие и мучение находится в числе Метафрастовых житий святых (Patrologia Graeca, том 114)

Литература 
 
 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Изд. П. П. Сойкина. Репринт 1992. Стлб. 152.
 
 

 

Апостолы от семидесяти
Персоналии по алфавиту
Священномученики
Святые Единой Церкви
Святые, побитые камнями
Деяния святых апостолов